NAIT ist die Abkürzung für:

 Alloimmun-Thrombozytopenie
 North American Islamic Trust

Abkürzung